Det internationale fonetiske alfabet (eller blot IPA fra det engelske navn International Phonetic Alphabet) er et omfattende og udbredt latinbaseret system til at repræsentere sproglyde.
Alfabetet anvendes bl.a. i ordbøger, hvor et ords udtale opgives, omklamret med '[' og ']' (fonetisk transskription) eller '/' (fonologisk transskription).

Konsonanter (pulmoniske) 

 Når symboler optræder i par, repræsenterer det til højre en stemt konsonant, til venstre, en ustemt.
 Grå områder viser lyde, der anses for umulige.

Konsonanter (ikke-pulmoniske)

Vokaler 

Når symboler optræder i par, repræsenterer det til højre en rundet vokal.

Andre symboler 

Affrikater og dobbelte artikulationer kan repræsenteres med to symboler forbundet med en bue om nødvendigt, eller med en ligatur i seks almindelige tilfælde:

Pga. en fejl i fonten Arial Unicode MS er det muligt, at disse forkert formede tegnkombinationer ser bedre ud i visse browsere:
.

Suprasegmentaler

Toner og tryk 

NB: Unicode understøtter ikke de fleste IPA-symboler for ikke-flade toner. For at repræsentere disse, kan man bruge sænkede tal, fx /e53/ for et højt faldende /e/. En anden mulighed er at bruge de såkaldte "Box Drawings" i Unicode, fx // for et højt fladt /e/.

Diakritiske tegn 

Diakritiske tegn kan placeres over symboler med nedstreger, fx

Se også
 Dania (fonetisk alfabet udviklet til dansk).
 SAMPA (fonetisk alfabet udviklet til computere).

Referencer

Kilder 
 International Fonetisk Forening (International Phonetic Association) 
 Multimedia IPA Chart  og PhonPad IPA Editor 

Fonetik
Alfabeter